Spojení písmen I a C může mít různé významy:

 IC – zkratka používaná v online diskuzích – I See. s významem rozumím, aha. Viz Seznam zkratek v online diskusích
 IC – integrovaný obvod – zkratka používaná hojně i v Česku (pochází z angličtiny – Integrated Circuit).
 IC – matematická zkratka termínu počáteční podmínka (pochází z angličtiny – Initial condition).
 Inhibitory concentration – inhibiční koncentrace, pojem používaný v toxikologii
 InterCity – druh vlaku v železniční přepravě
 Index Catalogue – katalog galaxií, mlhovin a hvězdokup
 Internetové centrum – webhosting
 Impossible Creatures – PC hra

Zkratky
Značky